Narok – wieś w Polsce, w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Dąbrowa
 narok – rodzaj gospodarstwa chłopskiego w Polsce wczesnopiastowskiej
 Narok – fikcyjne państwo opisane przez Andrzeja Sapkowskiego w sadze o wiedźminie

Kenia:
 Narok – miasto w dystrykcie Narok
 Narok – dystrykt w prowincji Rift Valley
 Narok – hrabstwo w ww. dystrykcie